Lechia bezeichnet

 Polen in lateinischer Sprache, zu Deutsch auch als Lechland, abgeleitet vom Stamm der Lendizen (Lędzianie) und/oder vom Namen des legendären polnischen Herrschers Lech

Polnische Sportvereine
 Lechia Gdańsk
 Lechia Lwów
 Lechia 06 Mysłowice
 Lechia Zielona Góra

Siehe auch
 Lech, Čech und Rus
 Lech (Begriffsklärung)